est une expression anglaise signifiant « la plus belle fille du monde ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de  présente sur la bande son de la comédie musicale  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi